Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bauffremont » :

 Infanterie
 Le régiment de Bauffremont

 Cavalerie 
 Le régiment de Bauffremont dragons

Homonymie d'unités militaires